Европейский автомобиль года () — международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс Car of the Year, который ежегодно проводится с 1963 года, родился по инициативе голландского журнала Autovisie.

Состав жюри 
Жюри конкурса состоит из 58 членов, представляющих 22 страны. При этом Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию в жюри представляют по шесть представителей, интересы стран Скандинавии — шесть журналистов, Польшу и Россию — по два журналиста, по одному — от Чехии, Греции, Словении и Турции. Члены жюри от России — Михаил Подорожанский (Авторевю) и Вадим Овсянкин (Клаксон).

Процедура 
Каждый год, в сентябре, составляется список автомобилей-претендентов. Это машины, серийное производство и продажа которых началась в 12 предыдущих месяцев. Особенность конкурса в том, что автомобили в нем представлены без разделения по классам, размерам или цене. При этом машины должны быть полностью новыми моделями: рестайлинги, новые моторы или трансмиссии не считаются. На момент голосования машины должны продаваться как минимум в пяти странах ЕС. Годовой тираж модели не должен быть меньше 5 тыс. штук. На первом этапе простым голосованием жюри отбирает семь финалистов. Затем каждый из экспертов распределяет между ними 25 баллов, при этом одной машине можно дать не более 10 очков. Наивысшая оценка – 580.

Своё решение член жюри должен письменно обосновать. Мнение экспертов основывается на впечатлениях, полученных во время первых тест-драйвов, организованных производителями, и специальных испытательных сессий, которые проводятся организаторами конкурса. Критериями при отборе моделей выступают дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, технологичность, функциональные возможности и даже адекватность цены для той категории покупателей, на которую они рассчитаны, причем технические инновации и цена — приоритетные факторы.«Автомобилем» года становится машина, набравшая больше всего очков.

Как говорит М. Подорожанский, журналистов выбирают учредители по рекомендациям крупнейших западных автоконцернов, присутствующих в данной стране. Место эксперта в конкурсе, кстати, почти пожизненное — пока человек работает по профессии или не достиг возраста 65 лет.

Решения жюри не раз изумляли неожиданностью – потому на машины-кандидаты делают ставки в тотализаторах, а среди угадавших победителя разыгрывают призы. В 2005 году, например, читатель немецкого журнала «Штерн», который смог предвосхитить победу «Тойоты-Приус», получил «ФИАТ-Панда» – автомобиль 2004 года.

Список журналов-организаторов 
В список организаторов премии входят следующие издания:

 «Auto» (Италия) — www.auto.it 
 «Autocar» (Великобритания) — www.autocar.co.uk 
 «Automobil Revue» (Швейцария) — automobilrevue.ch , revueautomobile.ch 
 «Autopista» (Испания) — www.autopista.es/ 
 «Auto Trends» (Бельгия) — www.autotrends.be 
 «Autovisie» (Нидерланды) — www.autovisie.nl 
 «firmenauto» (Германия) — www.firmenauto.de 
 «L’Automobile Magazine» (Франция) — www.automobilemagazine.com 
 «Vi BILÄGARE» (Швеция) — www.vibilagare.com

Призёры и финалисты конкурса

Победители по брендам

См. также 
 Всемирный автомобиль года
 Североамериканский автомобиль и грузовик года
 Автомобиль года в Японии

Примечания

Ссылки 

 Критерии отбора автомобиля года

Европейский автомобиль года
Автомобильные премии
Транспорт в Европе
Награды, появившиеся в 1964 году
Списки:Автомобили